Tatary ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Tatary (Lublin), Stadtteil von Lublin
 Tatary (Zakopane), Stadtteil von Zakopane

 Tatary (Gołdap), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938  Tartarren, 1938 bis 1945 Noldental, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Tatary (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945 Berghof, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Tatary (Koźmin Wielkopolski), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, bis 1945 Grembow Abbau, Kreis Koschmin, Posen
 Tatary (Kadzidlo), Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Tatary (Tykocin), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch: Brzóski-Tatary